Bai He – rzeka w północnych Chinach, znana również jako Hai He
 Bai He (ur. 1980) – chiński piłkarz
 Baihequan – styl kung-fu